Cuatro Vientos puede referirse a:

 El Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos, aeropuerto madrileño, uno de los más antiguos de España.
 La sublevación del aeródromo de Cuatro Vientos de 1930.
 El barrio Cuatro Vientos (Madrid) en el distrito de Latina, cercano al aeropuerto del mismo nombre.
 La Estación de Cuatro Vientos, una parada del metro y Cercanías Madrid que se encuentra en el barrio homónimo, dentro de la Colonia Dehesa del Príncipe.
 El Parque de Cuatro Vientos, un parque de San Roque (Cádiz).
 El histórico vuelo del Cuatro Vientos
 El Ponferradino barrio de Cuatrovientos-Ponferrada
 A los cuatro vientos (Guernica), novela de Dave Boling.